Гаспар — имя и образованная от него фамилия. Образовано вероятно от персидского имени Джаспер. Один из вариантов имени одного из трех новозаветных волхвов.

Производные фамилии 
Гаспаров, Гаспарян.

Носители 
 Гаспар, Далмо (1932—2015) — бразильский футболист, левый защитник.
 Гаспар, Жорди (род. 1997) — французский футболист, играющий на позиции защитника.
 Гаспар, Лоран (род. 1925) — французский медик, поэт и переводчик.
 Гаспар, Марио (род. 1990) — испанский футболист, правый защитник.
 Гаспар, Тони (род. 1973) — испанский политик.
 Гаспар, Эдуардо Сезар (род. 1978) — бразильский футболист, игравший за сборную Бразилии.

Другое 
 
 Гаспар — муниципалитет в Бразилии.
 Ночной Гаспар — фортепианный цикл Мориса Равеля.
 Фрей-Гаспар — муниципалитет в Бразилии.